Mosteiros (« Monastères » en portugais) peut désigner :
 au Cap-Vert :
 Mosteiros, une municipalité située sur l'île de Fogo ;
 Mosteiros, une localité située sur l'île de Fogo, dans la municipalité de Mosteiros ;
 au Portugal :
 Mosteiros, une paroisse civile de la municipalité d'Arronches, située dans le district de Portalegre et la région de l'Alentejo ;
 , une paroisse civile de la municipalité de Ponta Delgada, située sur l'île de São Miguel dans la région autonome des Açores ;
 Îlots dos Mosteiros, un groupe d'îlots situés à proximité de l'île de São Miguel, aux Açores.

Voir aussi